

Sigle 
 Electronic Cash Register – registratore di cassa elettronico
 Electronic Combat/ Reconnaissance – variante del Panavia Tornado
 European Conservatives and Reformists – nome riferito a:
Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei – gruppo politico al Parlamento europeo
Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei – partito politico europeo

Codici 
 ECR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Charco (Colombia)
 ecr – codice ISO 639-3 della lingua eteocretese